Wishbone Ash – pierwszy album studyjny Wishbone Ash z roku 1970.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Martin Turner – gitara basowa, wokal
 Andy Powell – gitara, wokal
 Ted Turner – gitara, wokal
 Steve Upton – perkusja

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Wishbone Ash
Albumy Decca Records
Albumy MCA Records
Albumy wyprodukowane przez Dereka Lawrence’a